Kalew ist der Familienname folgender Personen:

 Iwajlo Kalew (* 1946), bulgarischer Eishockeyspieler
 Kamen Kalew (* 1975), bulgarischer Regisseur